Piska ist der Familienname folgender Personen:

 Christian M. Piska (* 1969), österreichischer Jurist
 Karl Piska (1928–2008), österreichischer Jurist und Richter